Groep van Acht, een intergouvernementeel forum van acht vooraanstaande industriële staten
 G8 (Slovenië), een nationale weg in Slovenië
 Dassault Mirage G8